Shadows Are Security - третій студійний альбом американської групи As I Lay Dying, який був випущений 14 червня 2005 року.

Композиції 
 Meaning in Tragedy - 3:13
 Confined - 3:12
 Losing Sight - 3:24
 The Darkest Nights - 3:52
 Empty Hearts - 2:49
 Reflection - 3:12
 Repeating Yesterday - 4:02
 Through Struggle - 3:59
 The Truth of My Perception - 3:06
 Control Is Dead - 2:56
 Morning Waits - 3:56
 Illusions - 5:48

Джерела 
 Shadows Are Security  allmusic
 Shadows Are Security  last.fm

Альбоми As I Lay Dying
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005